Heiningen ist der Name folgender Orte:

 Heiningen (Landkreis Göppingen), Gemeinde im Landkreis Göppingen, Baden-Württemberg
 Heiningen (Niedersachsen), Gemeinde im Landkreis Wolfenbüttel, Niedersachsen
 Heiningen (Backnang), Ortsteil der Stadt Backnang im Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Heiningen bei Busendorf, deutscher Name der Gemeinde Heining-lès-Bouzonville, Frankreich

Siehe auch:
 Heining